Vízipók-csodapók – 1978 és 1988 között futott magyar rajzfilmsorozat
 Vízipók-csodapók – a rajzfilmsorozat kiválogatott epizódjaiból összeállított egész-estés rajzfilm 1983-ban